Моллалы () — название населённых пунктов в Азербайджане:
 Моллалы (Бардинский район)
 Моллалы (Джалильабадский район)
 Моллалы (Капанский район)
 Моллалы (Губадлинский район)
 Моллалы (Огузский район)

См. также 
 Моллалар
 Молалы